Блервил може да се односи на:

 Блервил (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Блервил (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале